Le Stadhouderskade (« Quai des Stathouders » en néerlandais) est une avenue d'Amsterdam.

Situation et accès 
Située sur les berges sud du Singelgracht dans les arrondissements de West et Zuid, elle relie l'Overtoom aux berges de l'Amstel, et fait partie d'un ensemble de trois quais qui délimitent l'arrondissement de Centrum avec le Nassaukade et le Mauritskade, l'ensemble constituant le périphérique intérieur de la ville (Amsterdamse binnenring).

Les principales rues qui croisent le Nassaukade sont Vondelstraat, Hobbemastraat, P.C. Hooftstraat, Ferdinand Bolstraat et Van Woustraat. Le seul canal qui est traversé par le quai est le Boerenwetering. En outre, l'une des entrées du Vondelpark est située sur l'avenue.

La ligne 1 du Tramway d'Amsterdam circule entre l'Overtoom  et le Leidsebosje depuis 1904. Depuis 1992, les lignes 2 et 5 circulent entre le Leidsebosje et Hobbemastraat, au travers de l'espace vert situé à côté de la rue.

Origine du nom 
Le Stadhouderskade a été baptisé en l'honneur des Stathouders Guillaume II (1626-1650) et Guillaume III (1650-1702).

Historique 
La voie a pris sa dénomination actuelle en 1872, année correspondant au bicentenaire de la libération des Provinces-Unies des Anglais et des Français.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire 
Parmi les bâtiments les plus célèbres situés le long de l'avenue, on peut citer la brasserie Heineken, ainsi que le Rijksmuseum Amsterdam.

Notes, sources et références 

Voie à Amsterdam